Arlon peut faire référence à :
 la ville d'Arlon (Belgique) ;
 l'arrondissement administratif d'Arlon (Belgique) ;
 l'arrondissement judiciaire d'Arlon (Belgique) ;
 la Bataille d'Arlon (Belgique) ;
 la  ;
 l'astéroïde (1717) Arlon ;
la zone à défendre d'Arlon (ZAD d'Arlon) ;

Homonymie de toponyme